How It Is – opowiadanie Samuela Becketta
 How It Is – instalacja Mirosława Bałki